Antoni Gabryszewski (1839–1898) – prawnik
 Antoni Gabryszewski (1864–1917) – lekarz
 Antoni Gabryszewski (1910–1977) – dyplomata